The Corn Is Green pode referir-se a:

 The Corn Is Green (1945), filme com Bette Davis
 The Corn Is Green (1979), filme com Katharine Hepburn

Desambiguação